Едвард Ленард О’Нил (; 12. април 1946) је амерички глумац и комичар. Најпознатији је по улогама Ала Бандија у серији Брачне воде и Џеја Причета у серији Модерна породица.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | Филм
|-
| 1980. || Глуварење || -{Cruising}- || Детектив Шрајбер ||
|-
| 1980. || Пси рата || -{The Dogs of War}- || Тери ||
|-
| 1989. || Неорганизовани злочин || -{Disorganized Crime}- || Џорџ Денвер ||
|-
| 1989. || К-9 || -{K-9}- || Наредник Браниган ||
|-
| 1990. || Авантуре Форд Ферлејна || -{The Adventures of Ford Fairlane}- || Поручник Ејмос ||
|-
| 1990. || Братско супарништво || -{Sibling Rivalry}- || Вилбер Мини ||
|-
| 1991. || Дач || -{Dutch}- || Дач Дули ||
|-
| 1992. || Вејнов свет || -{Wayne's World}- || Глен ||
|-
| 1993. || Вејнов свет 2 || -{Wayne's World 2}- || Глен ||
|-
| 1994. || || -{Blue Chips}- || Ед ||
|-
| 1994. || Мали џинови || -{Little Giants}- || Кевин О’Шеј ||
|-
| 1997. || Префонтен || -{Prefontaine}- || Бил Делинџер ||
|-
| 1997. || Шпански затвореник || -{The Spanish Prisoner}- || Вођа ФБИ екипе ||
|-
| 1999. || Сакупљач костију || -{The Bone Collector}- || Детектив Поли Селито ||
|-
| 2000. || Срећни бројеви || -{Lucky Numbers}- || Дик Симонс ||
|-
| 2004. || Спартанац || -{Spartan}- || Берч ||
|-
| 2008. || || -{Redbelt}- || Холивудски продуцент ||
|-
| 2012. || Разбијач Ралф || -{Wreck-It Ralph}- || Господин Литвак || Глас
|-
| 2015. || Свита || -{Entourage}- || Глуми сам себе || Камео
|-
| 2016. || У потрази за Дори || -{Finding Dory}- || Хенк || Глас
|-
| 2017. || || -{Sun Dogs}- || Боб Гарити ||
|-
| 2018. || Ралф растура интернет || -{Ralph Breaks the Internet}- ||  Господин Литвак || Глас
|-
| 2020. || Последња смена || -{The Last Shift}- || Дејл ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="5" | Телевизија
|-
| 1987—1997. || Брачне воде || -{Married... with Children}- || Ал Банди || Главна улога, 259 епизода
|-
| 2004—2005. || Западно крило || -{The West Wing}- || Гувернер Ерик Бејкер || 4 епизоде
|-
| 2009—2020. || Модерна породица || -{Modern Family}- || Џеј Причет || Главна улога, 250 епизода
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 Биографија

Рођени 1946.
Амерички глумци
Амерички телевизијски глумци
Амерички гласовни глумци
Амерички комичари